Rebirth puede referirse a:

Cine 
 Rebirth (película), película original de Netflix, estrenada en 2016.

Música 
 Rebirth, álbum de Aka Moon, banda belga , editado en 1994.
 Rebirth, álbum de Angra, banda brasileña, editado en 2001.
 Rebirth, álbum de Gackt, cantante japonés, editado en 2001.
 Rebirth, álbum de Jennifer López, cantante estadounidense, editado en 2005.
 Rebirth, álbum de Keith Sweat, cantante estadounidense, editado en 2002.
 Rebirth, álbum de Pain, banda sueca, editado en 1999;
 Rebirth, álbum de Lil Wayne, rapero estadounidense, editado en 2010.
 Rebirth, álbum de Jimmy Cliff.

Literatura 
 Rebirth, manga.
 DC Rebirth, línea de cómics de la editorial DC, lanzada en 2016.

Videojuegos 
 The Binding of Isaac: Rebirth, juego diseñado por Edmund Mcmillen y Nicalis.

Otros usos 
 Rebirthing, terapia psicológica y espiritual.